

Sigle 
Request for Comments – documenti e standard informativi di Internet
Royal Flying Corps – il corpo aereo delle forze armate britanniche attivo durante gran parte della prima guerra mondiale

Musica 
RFC – gruppo musicale ska core

Sport 
 R.F.C. – abbreviazione di Rugby Football Club nella denominazione di squadre di rugby

Altri progetti